L'édition 2016 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, des Espagnols Pablo Andújar et Tommy Robredo, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Slovaque Martin Kližan. Ils sont respectivement remplacés par Facundo Bagnis, Santiago Giraldo, Roberto Carballés Baena, Marcel Granollers et Mikhail Kukushkin.

L'espagnol David Ferrer et le français Richard Gasquet, têtes de série 3 et 4, déclarent forfait avant leur premier match. Deux lucky losers en profitent : Édouard Roger-Vasselin et Renzo Olivo.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale le double tenant du titre Kei Nishikori. 

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent respectivement leur  et  en battant en finale Pablo Cuevas et Marcel Granollers. Il s'agit de leur  à Barcelone en 4 finales disputées.

Records 
Rafael Nadal remporte son  sur terre battue égalant Guillermo Vilas. Il devient ainsi codétenteur du record de titres sur la surface ocre.

Il remporte par la même occasion son  et égale le total de titres de Roger Federer dans la catégorie.

De plus, c'est la  qu'il s'impose à Barcelone. En remportant Roland Garros 2014, Rafael Nadal est devenu le  (dans l'ère open) à remporter plus de 8 fois un même tournoi. Ayant remporté pour la  Monte-Carlo la semaine précédente, il porte donc à 3 le nombre de tournois dans lequel il s'est imposé à 9 reprises. Dans l'histoire du tennis, seul Jean Borotra a remporté plusieurs tournois plus de 9 fois (entre 1921 et 1949).

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Barcelone
Sport en Espagne en 2016
Tennis en avril 2016